Кулевча — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулевча — село в Инжавинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Кулевча — село в Саратском районе Одесской области.